Йордан Кънев е български тенисист роден на 31 май 1984 г. в Пазарджик. Състезател за Купа Дейвис.

Започва да тренира тенис на 7-годишна възраст. Негов треньор е Михаил Кънев.

Като юноша бележи значителни успехи. През 2002 г. достига до №9 в световната юношеска ранглиста. През 2001 г. играе четвъртфинал на юношеския Ролан Гарос.

Има две титли от държавното лично първенство на двойки от 2004 и 2007 година с Илия Кушев. През 2008 г. е победител от държавното първенство в зала на двойки с Тихомир Грозданов. През 2011 дублира титлата си, като в тандем с Илия Кушев надиграват двойката Ивайло Трайков/Янаки Янакиев.

Класиране в ранглистата в края на годината

Финали

Титли на сингъл (2)

Загубени финали на сингъл (5)

Титли на двойки (7)

Загубени финали на двойки (11)

Външни препратки 
 
 
  Списък с участия за Купа Дейвис

Кънев, Йордан